Боровцы — деревня в Папернянском сельсовете Минского района Минской области Белоруссии.

Описание 

Боровцы находятся в 8 километрах от МКАД в мядельском направлении. В деревне 3 улицы и 31 домов. В 2010 году в деревне проживало 44 человека.

Достопримечательности 

В Боровцах рос 300-летний дуб толщиной больше чем в два обхвата. Местные жители считают, что этому дубу посвящены некоторые стихотворения народного поэта Якуба Коласа. Дерево погибло во время грозы летом в 2015 году.

Транспорт

Автобусы 
 848с ДС Карастояновой - Боровцы

Маршрутки 
 1548Б Комаровский рынок - Боровцы

Примечания 

Населённые пункты Минского района